Dyrlich ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Dyrlich (* 1950), sorbischer Schriftsteller und Politiker
 Marko Dyrlich (* 1975), Schauspieler